Archoleptoneta är ett släkte av spindlar. Archoleptoneta ingår i familjen Leptonetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Archoleptoneta